Gábor László ist der Name folgender Personen:

* Gábor László (Journalist) (1902–1975), ungarischer Chemieingenieur und Journalist
 Gábor László (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1921), ungarischer Wirtschaftswissenschaftler 

Siehe auch:
 László Gábor